Parafia St. Bernard – jednostka terytorialna stanu Luizjana
 Parafia St. Bernard – parafia rzymskokatolicka w Peorii w stanie Illinois